Terna (kerkelijk recht)
Terna (bedrijf), een Italiaanse hoogspanningsnetbeheerder